Anna Solà Sardans, activista, militant del PSUC
 Anna Solà (professora), professora i promotora cultural catalana
 Anna Solà Galí, pintora, col·leccionista i mecenes